Зулцбах може бити:

 Зулцбах (Сар), општина у њемачкој савезној држави Сарланд.
 Зулцбах (Хунсрик), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Биркенфелд.
 Зулцбах (Рајна-Лан-Крајс), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Рајн-Лан.
 Зулцбах (Таунус), општина у њемачкој савезној држави Хесен у округу Мајн-Таунус.
 Зулцбах-Розенберг, општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Амберг-Зулцбах.
 Зулцбах-Лауфен, општина у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг у округу Швебиш Хал.
 Зулцбах ам Мајн, општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Милтенберг.
 Зулцбах ан дер Мур, општина у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг у округу Ремс-Мур.